Echipa națională de fotbal a Thailandei este naționala de fotbal a Thailandei și este controlată de Asociația de Fotbal din Thailanda.

Campionatul Mondial

Jocurile Olimpice 
(Under-23 Team Since 1992)

Cupa Asiei AFC

Jocurile Asiei 
(Under-23 Team Since 2002)

Referințe

Legături externe 
  Football Association of Thailand 
 Thai Football.com
 Thai football page of Fifa.com 

Echipe naționale de fotbal asiatice
Fotbal în Thailanda